Соснове́цкое сельское поселение — муниципальное образование в составе Беломорского района Республики Карелия Российской Федерации. Административный центр — посёлок Сосновец.

По территории поселения протекает ручей Воинручей.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 16 сельских населённых пунктов, в том числе 2 из них входят в состав другого:

Ссылки 
 Карелия официальная
 Сосновецкое сельское поселение
 Объекты культурного наследия на территории Сосновецкого сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Беломорского района
Сельские поселения Беломорского района